Collegio uninominale Sicilia 2 - 06 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Sicilia 2 - 06 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020